Jaworskyj ist der Familienname von:

 Benjamin Jaworskyj (* 1986), deutscher Fotograf, Autor, Hörfunkmoderator und Songschreiber
 Boleslaw Jaworskyj (1877–1942), ukrainisch-russischer Musikwissenschaftler, Komponist und Hochschullehrer